Ники́та Добры́нин: Добрынин, Никита Константинович (Никита Пустосвят; ?—1682) — священник, один из лидеров старообрядчества.
 Добрынин, Никита Юрьевич (Влад Вакулович; род. 1987) — украинский теле- и радиоведущий.